Le Grand Journal pode ser
Le Grand Journal (Canal+), programa de televisão da França
Le Grand Journal (TQS), programa de televisão do Canadá
Desambiguação